3413 Andriana – asteroide
Andriana – genere di piante della famiglia delle Apiaceae
Andriana – genere di ortotteri della famiglia delle Tetrigidae
Andriana – titolo nobiliare in Madagascar